Jadvygava ist der Name mehrerer Dörfer in Litauen:

 Jadvygava (Jonava)
 Jadvygava (Kelmė)
 Jadvygava (Zarasai)